B6:
 Витамин B6 — пиридоксин;
 B6 — формат бумаги.